

Anni
 1 d.C. – anno del I secolo
 1 a.C. – anno del I secolo a.C.

Cinema 
 1 – film del 2013 diretto da Paul Crowder

Matematica
 1 – numero naturale
 1 – cifra matematica

Musica
 1 – album dei The Black Heart Procession del 1998
 1 – album dei The Beatles del 2000
 #1 – album dei Fischerspooner del 2003
 1 (OneUno) – album di Lubjan del 2005
 1 – album dei B1A4 del 2012
 1 – album di Zara Larsson del 2014

Trasporti 
 1 – Primo esemplare di moto realizzato dal marchio Ancillotti
 Piaggio 1 – scooter elettrico prodotto da Piaggio

Pagine correlate
 Numero Uno
 UNO
 One